Корраль-де-Айльон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 18,1 км². Население — 83 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 95 км.

Покровителем города считается богоматерь  дель Росарио.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии